

Arte 
 San Nicola di Bari – dipinto di Carlo Crivelli
 San Nicola di Bari – dipinto di Mattia Preti, conservato presso il Museo nazionale di Capodimonte a Napoli

Geografia

Comuni
San Nicola Arcella – comune italiano in provincia di Cosenza
San Nicola Baronia – comune italiano in provincia di Avellino
San Nicola da Crissa – comune italiano in provincia di Vibo Valentia
San Nicola dell'Alto – comune italiano in provincia di Crotone
San Nicola la Strada – comune italiano in provincia di Caserta
San Nicola Manfredi – comune italiano in provincia di Benevento

Altri toponimi
Isola di San Nicola – isola dell'arcipelago delle Tremiti e sede del Comune di Isole Tremiti in provincia di Foggia 
San Nicola o San Nicolò (Sveti Nikola) – isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a nord del canale di Leme, in Croazia
San Nicola – frazione di Albanella in provincia di Salerno
San Nicola – frazione di Caulonia nella città metropolitana di Reggio Calabria
San Nicola – frazione di Lettere (NA)
San Nicola – frazione di Ozieri, in provincia di Sassari
San Nicola di Centola – frazione di Centola, in provincia di Salerno
San Nicola di Melfi – frazione di Melfi, in provincia di Potenza
San Nicola – quartiere di Bari
San Nicola – quartiere di Avezzano in provincia dell'Aquila

Santi
San Nicola di Bari, conosciuto anche come san Nicola di Mira o Santa Klaus – santo per la Chiesa cattolica e per la Chiesa ortodossa
San Nicola di Antiochia – santo per la Chiesa cattolica e per la Chiesa ortodossa
San Nicola da Tolentino – santo per la Chiesa cattolica 
San Nicola di Flüe – santo per la Chiesa cattolica
San Nicola Greco – santo per la Chiesa cattolica
San Nicola Pellegrino – santo per la Chiesa cattolica
 San Nicola anacoreta, celebrato con San Trano il 4 giugno
 San Nicola II di Russia, detto Nicola Romanov, zar di Russia, santo per la Chiesa ortodossa russa

Altro 
Stadio San Nicola – stadio di Bari

Pagine correlate 
 Sankt Nikola 
 Sankt Nikolai 
 Chiesa di San Nicola